Synagoga w Mrągowie – synagoga znajdująca się w Mrągowie przy dzisiejszej ulicy Franklina Delano Roosevelta 3.

Synagoga została zbudowana w latach 1895–1896. Podczas II wojny światowej, w 1939 r. hitlerowcy zdewastowali wnętrze synagogi. W okresie powojennym, w 1958 r. budynek przebudowano na cerkiew prawosławną pw. Przemienienia Pańskiego. 

Murowany z cegły budynek synagogi wzniesiono na planie prostokąta. Do dnia dzisiejszego zachował się wystrój zewnętrzny, okna witrażowe, wnęka po tablicach Dekalogu nad drzwiami wejściowymi, stolarka, ślusarka oraz podest przy ścianie wschodniej.

Linki zewnętrzne 
 Synagoga w Mrągowie na portalu Wirtualny Sztetl

Mrągowo
Zabytki w Mrągowie